Lewis Run, un borough du comté de McKean, en Pennsylvanie.
 , un cours d'eau, affluent du , dans le comté de Luzerne, en Pennsylvanie.